Иван Терехов: Терехов, Иван Акинфович (1835—1880) — русский фотограф.
 Терехов, Иван Иванович (род. 1946) — советский футболист.